A competição de judô até 100 kg masculino nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014 '''foi disputada a 19 de Agostode 2014 Ginásio de Longjiang em Nanquim, China. O iraniano Ramin Safaviyeh conquistou Ouro, Rostislav Dashkov do Quirguistão foi Prata e o Bronze foi para o alemão Domenik Schonefeldt.

Resultados das finais

Referências 

Eventos de judô nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014